De President's Cup 1981 was de 11e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 13 tot en met 26 juni 1981. Aan het toernooi deden 12 landen mee. Zuid-Korea en de Argentijnse club Racing de Córdoba werden samen kampioen, in de finale werd het 2–2. Vitoria uit Brazilië werd derde.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1981 op rsssf.com

Voetbal in 1981
Korea Cup